ОФИ:

 ОФИ (футбольный клуб) — греческий футбольный клуб.
 ОФИ — аббревиатура — Отдел фондов и имущества.
 OFI — аббревиатура — Организация футбола Интериора (Уругвай)